Това приложение съдържа списък на стоте най-населени общини в Бразилия по данни на Бразилския институт по география и статистика (IBGE) към 1 юли 2009 г. Бразилия е федерална президентска република, разположена в Южна Америка, образувана от 26 щата и един федерален окръг, разпределени в 5564 общини. Освен континенталната част, Бразилия също притежава някои големи островни групи в Атлантическия океан, като Фернандо ди Нороня, скалите Сао Педро и Сао Пауло, принадлежащи към щата Пернамбуко, Триндади и Мартин Вас (щат Еспирито Санто), както и група малки острови и коралови рифове, наречени Атол дас Рокас (щат Рио Гранди до Норти). С 8,51 милиона km2 площ, равняващи се на 47% от територията на Южна Америка, и с над 190 милиона души, страната се подрежда на пето място по площ и по население в света.

Най-населеният град в Бразилия е Сао Пауло, с над 11 милиона души. На второ място е Рио де Жанейро (6,1 милиона), следван от Салвадор (с малко над 2,6 милиона). Столицата на страната, град Бразилия, заема четвърто място с 2,6 милиона жители. Гуарульос, с над 1 200 000 е първият град (не-столица) заемащ 13-о място; за разлика от него, Палмас, столица на щата Токантинс даже не фигурира в списъка, понеже има едва 228 хил. души. Щатът, чийто градове имат най-голямо присъствие в списъка е Сао Пауло. Данните които следват са от списъка, публикуван от Бразилския институт по география и статистика (IBGE) през ноември 2010 г., според преброяването на населението от същата година Долу, столиците на щатите са дадени с удебелен шрифт.

Общини (градове)

Вижте също 
 Списък на общините в Бразилия

Бележки

Източници

Външни препратки 
  IBGE. Демографска оценка, 2009 г.
  Демографски данни в GeoHive